Made in Steel è una manifestazione fieristica internazionale. Gli espositori sono aziende e gruppi della filiera siderurgica (produzione di acciaio, commercio di materie prime, trasformazione, distribuzione di prodotti siderurgici, utilizzo). Si tiene ogni due anni a Fieramilano.

Oltre agli stand degli espositori, la manifestazione ha sempre un’area dedicata alle conferenze e ai convegni. È cioè una Conference & Exhibition.

È organizzata da siderweb – La community dell’acciaio.

Storia 
La prima edizione di Made in Steel si tiene nel 2005 a Brescia, nell’allora Fiera di Brescia, oggi Brixiaforum.

Dopo quattro edizioni, Made in Steel nel 2013 si sposta da Brescia a Milano, a Fieramilanocity, per essere più internazionale

Nel 2015 Made in Steel si tiene per la prima volta a Fieramilano Rho.

Nell’edizione 2017, si è registrata una crescita del 5% degli spazi espositivi e dell’11% del fatturato.

Nell’edizione 2019, Made in Steel ha organizzato un contest per start up che avessero sviluppato prodotti e servizi in grado di portare innovazione nella filiera siderurgica, dal titolo “Acciaio 4.0”

L’evento ospita, inoltre, l’assegnazione dei Made in Steel Awards.

Made in Steel oggi 
Il maggior numero di visitatori ed espositori di Made in Steel si è avuto nell’edizione 2019, secondo i numeri validati dall’Istituto di certificazione dei dati Statistici Fieristici: più di 16.000 presenze, in crescita del 12,3% rispetto all’edizione 2017; il 26% dall’estero.

La prossima edizione di Made in Steel si terrà nel 2021 a fieramilano Rho.

Merceologia 
 Produttori, distributori, trader, centri di servizio, agenti e rappresentanti di case estere, gruppi d’acquisto e utilizzatori dei seguenti prodotti: 
 Minerali di ferro e derivati
 Ferroleghe
 Ghise
 Refrattari
 Cascami ed avanzi di ghisa, ferro o acciaio (rottami)
 Lingotti
 Semiprodotti in ferro o di acciaio (billette, bramme, blumi)
 Vergella
 Barre
 Laminati piatti
 Profilati
 Fili
 Semilavorati fucinati e forgiati in acciaio
 Elementi per la costruzione di strade ferrate
 Tubi
 Accessori per tubi
 Prodotti in acciaio
 Impianti metallurgici e siderurgici
 Sistemi di movimentazione di prodotti siderurgici e servizi ambientali
 Società di servizi per le aziende del settore

Note

Collegamenti esterni 

Fiere dell'Italia